Chiesa se puede referir a:

Apellido 
 Chiesa, apellido:

Personajes 
 Giuseppe Chiesa (1720-1789), pintor italiano;
 Sergio Chiesa (1950-), político uruguayo;
 Enrico Chiesa (1970-), exfutbolista italiano;
 Federico Chiesa (1997-), futbolista italiano hijo de Enrico.

Toponimia

en Italia 
 Chiesa, Formazza, Verbano-Cusio-Ossola;
 Uggiano la Chiesa (C.P. 73020), Puglia;
 Chiesa in Valmalenco (C.P. 23023), Lombardía;
 Feroleto della Chiesa (C.P. 89050), Calabria;
 Chiesanuova (C.P. 10080), Piamonte;

en San Marino 
 Chiesanuova (C.P. 47894);

Religión 
 Chiesa Nuova «Iglesia nueva», iglesia de Roma (Italia);
 Sonata da chiesa «sonata de iglesia», forma musical que se utilizaba como acompañamiento del servicio religioso.